Вади́м Влади́мирович Ме́льник (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Молодечно-2018».

Клубная карьера

«Ислочь» 
Является воспитанником «Ислочи». Первым тренером был Геннадий Адамович Казючиц. С 2017 года начал выступать за вторую команду в турнире дублёров. В 2020 году Мельник начал попадать в заявку команды на матчи чемпионата Белоруссии. 23 мая состоялся его дебют в Высшей лиге. Главный тренер команды Виталий Жуковский выпустил Мельника в стартовом составе на матч с «Энергетиком-БГУ». На 74-й минуте Вадим уступил место на поле Роману Лисовскому. Вскоре подписал первый профессиональный контракт с «Ислочью».

Аренда в «Молодечно-2018» 
В марте 2022 года отправился в аренду в «Молодечно-2018». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года в матче против «Островца». Первым результативным действием отличился 30 апреля 2022 года в матче против клуба «Слоним-2017». Дебютный гол за клуб забил 15 мая 2022 года в матче против «Барановичей». Закрепился в основной команде клуба. По итогу сезона провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отличился забитым голом и 6 результативными передачами. В декабре 2022 года покинул клуб по окончании срока арендного соглашения. В январе 2023 года покинул «Ислочь».

«Молодечно-2018» 
В начале года футболист стал тренироваться с «Молодечно-2018», однако получил травму и пропустил большую часть межсезонной подготовки. В марте 2023 года официально пополнил ряды клуба.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Ислочи» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»